Еле́цкая улица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Елецкая улица — улица в Волгограде.
 Елецкая улица — улица в Ельце.
 Елецкая улица — улица в Липецке.
 Елецкая улица — улица в Москве.
 Елецкая улица — улица в Нижнем Новгороде.
 Елецкая улица — улица в городе Орле.
 Елецкая улица — улица в Санкт-Петербурге.
 Елецкая улица — улица в Тюмени.

Украина 
 Елецкая улица — улица в Донецке.
 Елецкая улица — улица в Чернигове.

См. также 
 Елецкий переулок
 Елецкое шоссе